Адам Бурский (известный также, как Бурсиус) (; около 1560, Бжезины — 15 февраля 1611, Замосць) — польский философ, логик, филолог, издатель и педагог эпохи Возрождения.

Биография 
Первоначальное образование получил в костельной школе во Львове. С 1579 обучался в краковской академии, где в 1580 стал бакалавром. Позже был учителем во львовской костельной школе, в 1587—1590 — предположительно, был еë ректором.

Некоторое время обучался в Италии. С 1593 года — доктор философии.

В начале 1597 по приглашению гетмана Яна Замойского стал профессором красноречия, возглавил кафедру моральной философии в Замойской академии, третьем в Польше высшем учебном заведении. Через несколько месяцев стал еë ректором.

Был одним из главных представителей польской философской мысли эпохи Возрождения. Сторонник эмпиризма и индуктивного метода в науке. Боролся за секуляризмом и школьную автономию против гегемонии церковных властей.

Занимал в кафедру математики и философии краковской академии. Руководил академической типографией.

По повелению короля Сигизмунда III, А. Бурский пересмотрел прежнее издание «Немецко-Саксонского права» и издал в 1602 г. новое под заглавием: «Juris provincialis quod speculum vulgo nuncupatur» (очень редкая книга). Из других его сочинений особенно замечательны: «Dialectica Ciceronis etc.» (Замостье, 1604), «Oratio funebris… Ioannis Zamoscii» (Замостье, 1605). Многие его произведения остались в рукописи в библиотеке Замойских в Варшаве.

Примечания

Литература 
 Философская энциклопедия. Т.1. М., 1960.  С. 204.
 Стяжкин Н.И. Формирование математической логики. М., 1967. С. 186.

 

Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Философы XVI века
Философы XVII века
Философы Польши
Философы по алфавиту
Логики Польши
Филологи Польши
Филологи XVI века
Филологи XVII века
Ректоры вузов Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Преподаватели Ягеллонского университета
Издатели XVI века
Издатели XVII века
Издатели Польши
Педагоги Польши
Педагоги XVI века
Педагоги XVII века
Доктора философии
Родившиеся в 1560-е годы
Умершие в 1611 году
Умершие в Замосце
Родившиеся в Бжезинах